Głębiniec – jezioro na Pojezierzu Lubuskim
 Głębiniec – potok, prawostronny dopływ Kamienicy